Ямбухтино е село в състава на Руската Федерация, в Югоизточен Татарстан.

География 
Селото се намира в южната част на Татарстан в близост до река Волга. Населението му е 531 жители.

Климат

Литература 
 Татарская энциклопедия, Институт Татарской энциклопедии (ИТЭ) Академии наук РТ. (на руски)

Източници 

Селища в Татарстан